Aleksander Zakrzewski (1799–1866) – polski kartograf i oficer
 Aleksander Zakrzewski (1894–1976) –  polski anatomopatolog
 Aleksander Zakrzewski (1907–1993) – polski fotografik i nauczyciel
 Aleksander Zakrzewski (1909-1985) – otorynolaryngolog i nauczyciel akademicki
 Andrzej Zakrzewski (ur. 1935) – reżyser filmowy
 Andrzej Zakrzewski (1941–2000) – prawnik, historyk, polityk, dziennikarz, publicysta, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka
 Andrzej Zakrzewski (1950-1996) – polityk, poseł na Sejm RP I kadencji
 Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802) – polityk, pierwszy prezydent Warszawy
 Jakub Zakrzewski (fizyk) (ur. 1957) – fizyk, profesor
 Jan Dołęga-Zakrzewski (1866–1936) – geometra, działacz społeczno–polityczny, publicysta
 Jan Zakrzewski (1920-2007) – dziennikarz, pisarz i tłumacz
 Juliusz Zakrzewski (1924–1995) – włókiennik, profesor Politechniki Łódzkiej
 Kazimierz Zakrzewski (zm. 1920) – polski rotmistrz
 Kazimierz Zakrzewski (1900–1941) – polski historyk
 Kazimierz Zakrzewski (1938–2016) – polski elektrotechnik, profesor
 Kazimierz Zakrzewski – polski lekarz, profesor
 Konstanty Zakrzewski (1876–1948) – fizyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Konstanty Zakrzewski (poeta) (1811–1884) – polski poeta, dramatopisarz
 Krzysztof Zakrzewski (ur. 1949) – polski aktor
 Ksawery Zakrzewski (1876–1915) – lekarz, społecznik, działacz niepodległościowy, inicjator i współtwórca harcerstwa wielkopolskiego
 Łukasz Zakrzewski (ur. 1984) – żeglarz, żeglarz lodowy
 Maciej Zakrzewski (ur. 1980) – politolog
 Pierre Zakrzewski (1966–2022) – irlandzki fotoreporter
 Roman Zakrzewski (ur. 1955) – artysta malarz
 Stanisław Zakrzewski (1873–1936) –  historyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, senator II RP
 Stanisław Zakrzewski (1890–1976) – żeglarz, działacz żeglarski i społeczny, żołnierz, dziennikarz i przedsiębiorca
 Stanisław Zakrzewski (1907–1972) – polski dziennikarz sportowy.
 Tadeusz Michał Zakrzewski (1877–1927) – adwokat, współzałożyciel kabaretu Zielony Balonik w Krakowie
 Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883–1961) – biskup pomocniczy łomżyński, w latach 1946–1961 biskup płocki
 Wincenty Zakrzewski (1844–1914) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor 1890/1891
 Witold Zakrzewski (prawnik) (1918–1992) – prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł Sejmu VIII i IX kadencji
 Zbigniew Zakrzewski (1912–1992) – ekonomista, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 Zbigniew Zakrzewski (ur. 1949) – bokser
 Zbigniew Zakrzewski (ur. 1981) – piłkarz
 Zdzisław Zakrzewski (1919–2013) – amerykański inżynier i działacz polonijny w USA
 Zygmunt Zakrzewski (1867–1951) – polski numizmatyk, profesor numizmatyki

Zobacz też 
 Zakrzewska
 Dołęga-Zakrzewski